Kupinovo – wieś w Czarnogórze, w gminie Danilovgrad
 Kupinovo – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija
 Kupinovo – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu sremskim, w gminie Pećinci